Optimist bezeichnet:

 einen Anhänger des Optimismus
 Optimist (Bootsklasse) einer Bootsklasse für Segeljollen
 Optimist (Band), eine Hardcore-Punk-Band aus Deutschland

Siehe auch: